Карма́н — сумко- или конвертоподобное вместилище, пришитое или вшитое в предмет одежды для хранения мелких вещей, или в декоративных целях. 

Карманы также крепят к багажу, рюкзакам и подобным изделиям. В давние времена карман был отдельной маленькой сумочкой.

Этимология 

Слово «карман» появилось в русском языке в конце XVII века и имеет несколько версий происхождения:
 по Н. М. Шанскому — от северо-тюркского karman («карман, кошелёк», где kar- «врываться, проникать»);
 Соболевский выступает против предположения о восточном происхождении этого слова и принимает родство с диалектальным корма́ «мешок рыболовной сети»;
 от  «храмовая сокровищница»;
 от старославянского коръвана;
 
По мнению Макса Фасмера, неверно возводить это слово к латинскому crumēna «кошелёк», также неудачно и сравнение Ильинского с  «стригу, подстригаю».

Изобретение 

В древности люди хранили ценности в кожаных или тканевых мешочках. На Эци, жившем около 3300 года до н. э., обнаружен пояс с пришитым к нему мешочком с полезными вещицами: скребком, кремнем, костяным шилом и сушёным грибом.

В европейской одежде в XIII веке появились разрезы, напоминающие современные карманы. Через эти боковые разрезы можно было дотянуться до сумочки или ключам, висевшим на поясе. Согласно историку Ребекке Ансворт, карманы проявляются именно в конце XV века. В XVI веке растёт популярность и распространение карманов.

Позже карманы в европейской одежде подвешивались как кошельки на ремнях (), скрытых от карманников под пальто или колетом. Дотянуться до такого кармана-кошелька можно было через боковой разрез.

В XVII веке карманы начали вшивать в мужскую одежду. Женщины продолжали носить мешочки под пышными юбками. Подобное половое неравенство сегодня проявляется, когда при подобном покрое одежды для мужчин карманы изготавливаются крупнее.

Типы 
Карман для часов или брелока — это специальный кармашек для карманных часов, который иногда присутствует на брюках, жилетах, джинсах. С уходом в прошлое карманных часов такие кармашки редко используются по своему первоначальному назначению.

Щелевой карман — тип непришитого на одежде кармана с плотной окантовкой по краю прорези, выглядящий как заплатка или прострочка. Такие карманы встречаются на смокинге или брюках, могут украшаться закрылком или застёжкой.

Походный карман пришит с внешней стороны предмета одежды, обычно квадратной формы с прострочкой .

Пивной карман — это небольшой карман на пиджаке или жилете для переноса бутылки пива. Он вошёл в моду в 1910-х годах в отдельных районах американского среднего запада и просуществовал до Сухого закона. Незначительное возвращение на одежду этого кармана произошло в 1980-х и начале 2000-х годов.

Примеры карманных дизайнов 
На некоторых нижеприведённых иллюстрациях карманов присутствует свёрнутый синий носовой платок:

См. также 
 Калита (сумка) | Мошна
 Сумка
 Кошелёк
 Карманный протектор

Примечания

Ссылки 
 BBC — Краткая история кармана 
 Карманы на V & A
 История карманов в Музее Виктории и Альберта 

Детали одежды